Isolate (álbum)
 Isolate (canção)

Desambiguação